Dolhești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dolhești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Dolhești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Dolhești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț